Ijebu puede hacer referencia a:
 Ìjèbú, antiguo reino yoruba en la actual Nigeria.
 Ijebu East, localidad en el estado de Ogún, Nigeria.
 Ijebu North, localidad en el estado de Ogún, Nigeria.
 Ijebu North East, localidad en el estado de Ogún, Nigeria.
 Ijebu Ode, localidad en el estado de Ogún, Nigeria.